Андрей Хлебников:
 Хлебников, Андрей Ильич (1778—1868) — штурман, участник инцидента Головнина.
 Хлебников, Андрей Николаевич (род. 1932) — диктор Всесоюзного радио. Заслуженный артист РСФСР.